De geboorte van Christus (Campin), een schilderij uit het atelier van Robert Campin uit circa 1430
 De geboorte van Christus (Champaigne),  een 17e-eeuws schilderij van Philippe de Champaigne
 De geboorte van Christus (Hugo van der Goes), een schilderij van Hugo van der Goes uit circa 1480
 De geboorte van Christus (Keulen), een 16e-eeuws schilderij in de stijl van Jheronimus Bosch in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen
 De geboorte van Christus (Brussel), een schilderij in de stijl van Jheronimus Bosch uit de tweede helft van de 16e eeuw in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel
 De geboorte van Christus (Barocci), een schilderij van Federico Barocci uit 1597 in Madrid met een kopie in Milaan